Die Fotbollsallsvenskan 1933/34 war die zehnte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 30. Juli 1933 und endete am 21. Mai 1934.

Vorjahresmeister Helsingborgs IF konnte seinen Titel verteidigen. Malmö FF wurde wegen Verstoßes gegen die Amateurbestimmungen von der Liga ausgeschlossen und stieg in die Division 2 ab. Begleitet wurde der Klub von IS Halmia.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Sven Jonasson von IF Elfsborg wurde mit 20 Treffern Torschützenkönig der Fotbollsallsvenskan 1933/1934.

Anmerkungen

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1933
Fußballsaison 1933/34